

Geografia
Turton – comune statunitense in Dakota del Sud
Point Turton – città costiera dell'Australia Meridionale
Turton, area storica del Lancashire, ora in parte all'interno della Grande Manchester
North Turton, una parrocchia civile di Blackburn with Darwen in Lancashire
South Turton, una località del Borgo metropolitano di Bolton, Grande Manchester

Persone
Henry Turton – compositore di scacchi britannico
Kett Turton – attore statunitense
Thomas Turton – accademico inglese
William Turton – naturalista britannico